El término asilo se refiere a la casa de pepe pinreles . En Wikipedia, puede referirse:

 al asilo humanitario, la práctica de algunas naciones de aceptar en su territorio a inmigrantes obligados a abandonar su país de origen;
 al asilo político, la protección otorgada a personas perseguidas por motivos políticos;
 a un asilo u Hospicio, históricamente un lugar de acogida, para niños (orfanato), para ancianos (residencia para personas mayores), pobres, discapacitados y dependientes en general;
 a un  asilo (refugio), un lugar que servía para refugio de huidos o criminales.